Lesná ist der Name mehrerer Orte 

Gemeinde Lesná u Tachova (Schönwald), Okres Tachov, Tschechien
Gemeinde Lesná u Velké Chyšky (Lesna), Okres Pelhřimov, Tschechien
Gemeinde Lesná u Želetavy (Walldorf), Okres Třebíč, Tschechien
Gemeinde Lesná u Znojma (Liliendorf), Okres Znojmo, Tschechien
Ortsteil Lesná (Zuckmantel) der Gemeinde Sosnová u České Lípy, Okres Česká Lípa, Tschechien
Ortsteil Lesná (Wallhof) der Gemeinde Nový Kostel, Okres Cheb, Tschechien 
Ortsteil Lesná (Ladung) der Gemeinde Nová Ves v Horách, Okres Most, Tschechien; siehe Lesná (Nová Ves v Horách) 
Ortsteil Lesná der Stadt Brno, Tschechien 
Ortsteil Lesná (Hortau) der Stadt Děčín, Tschechien

Malá Lesná (Kleinspinnelsdorf), Wüstung bei Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov, Tschechien
Nová Lesná (Neuwalddorf), Gemeinde im Okres Poprad, Slowakei
Oravská Lesná, Gemeinde im Okres Námestovo, Slowakei
Rajecká Lesná (Friewald), Gemeinde im Okres Žilina, Slowakei
Stará Lesná (Altwalddorf), Gemeinde im Okres Kežmarok, Slowakei
Tatranská Lesná, Stadtteil von Vysoké Tatry, Okres Poprad  
Velká Lesná (Großspinnelsdorf), Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov, Tschechien
Veľká Lesná (Reichwald), Gemeinde im Stará Ľubovňa, Slowakei 

Lešná bezeichnet
Gemeinde Lešná (Löschna), Okres Vsetín, Tschechien
Schloss Lešná (Lešná) in Lešná, Okres Vsetín, Tschechien
Schloss Lešná (Zlín) bei Fryšták, Okres Zlín, Tschechien

Leśna ist der Name mehrerer Orte in Polen
 Leśna (Marklissa), Stadt im Powiat Lubański, Polen
 Leśna (Lewin Kłodzki), Ortschaft in Polen
 Leśna (Radków), Ortsteil der Stadt Radków in Polen

Lesna ist der Familienname folgender Personen:
Lucien Lesna (1863–1932), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Leśna (Begriffsklärung)